

Калфа () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Тополог.

Калфа () — село у Аненій-Нойському районі.